Mugisha ist der Familienname folgender Personen:
 Annet Katusiime Mugisha (* 1974), ugandische Politikerin
 Cranmer Mugisha, ugandischer anglikanischer Bischof
 Frank Mugisha (* 1969), ugandischer Menschenrechtsaktivist
 Frederick Mugisha (* 1963), ugandischer General
 Godfrey Mugisha (* 1978), ugandischer Fußballspieler
 Irene Linda Mugisha, ugandische Politikerin
 Joseph Mugisha (* 1960), ugandischer Mathematiker
 Josué Mugisha, burundischer Fußballspieler
 Maud Kamatenesi Mugisha (* 1969), ugandische Naturwissenschaftlerin
 Maurice Mugisha (* 1978), ugandischer Journalist
 Moise Mugisha (* 1997), ruandischer Radrennfahrer
 Nathan Mugisha, ugandischer Militär und Botschafter
 Samuel Mugisha (* 1997), ruandischer Radrennfahrer